Bakchich, forme de corruption par pot-de-vin
 Bakchich, hebdomadaire et site Internet satirique d'information journalistique.